Partia Wolności (Albania)
 Partia Wolności (Holandia)
 Partia Wolności (Indie) (ang. Swatantra Party)
 Partia Wolności Inkatha
 Partia Wolności (Liberia)
 Partia Wolności (Litwa)
 Partia Wolności (Polska)
 UK Freedom Party
 Partia Wolności (Stany Zjednoczone)

Zobacz też 
 Wolność (partia polityczna)